Angeren (dorp), een dorp in de gemeente Lingewaard
 Angeren (marke), een voormalige marke in de gemeente Lochem

Familienamen
 Van Angeren (doorverwijspagina naar personen met deze achternaam)

Zie ook 
 Angerlo, een dorp in de gemeente Zevenaar
 Angered (stadsdeel), een stadsdeel in Göteborg
 Angelen, een Germaans volk